André Mega (Niterói, 27 de março de 1976) é um baixista brasileiro. Também atua como técnico de gravação e produção musical.

Discografia 
Ataca, trazendo a febre do Forrock!

Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói